Osoby noszące takie imię i nazwisko:

 Peter W. Singer – Peter Warren Singer, amerykański politolog
 Peter Singer – sędzia brytyjskiego High Court of Justice
 Peter Singer – filozof
 Peter A. Singer – lekarz i bioetyk